Korbāl kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dasht-e Karbāl, slätt, Fars, 
 Rūdkhāneh-ye Kor (vattendrag i Fars, lat 29,56, long 53,44), 

Robotskapade Iranförgreningar